Ehrlichmann ist der Name von

 Hannah Ehrlichmann (* 1988), eine deutsche Schauspielerin
 Otto Ehrlichmann (* 1897), deutscher Politiker (NSDAP)